Гайон:

 Гайон — город, расположенный в округе Изард (штат Арканзас, США).
 Гайон — коммуна на юге Франции, регион Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи.
 Гайон — коммуна на севере Франции, регион Верхняя Нормандия, департамент Эр.
 Гайон — кантон во Франции, находится в регионе Верхняя Нормандия, департамент Эр.
 Гайон — замок-дворец эпохи Возрождения, построенный на месте средневековой крепости.
 Гайон-Кампань — кантон во Франции, находится в регионе Верхняя Нормандия, департамент Эр.
 Гайон, Роберто (1905—?) — мексиканский футболист, нападающий.